Sylwan – imię męskie
 Sylwan – bóstwo rzymskie
 Jan Sylwan – czeski kaznodzieja, spowiednik króla Władysława II Jagiełły
 Sylwan – czasopismo naukowe
 Marek Plaucjusz Sylwan – konsul zwyczajny, w latach 6-9 n.e. namiestnik Galacji
 Sylwan – uczeń apostolski

Zobacz też 
 Sylvan
 Sylwana